Toutain ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Toutain (1865–1961), französischer Klassischer Archäologe und Religionshistoriker
 Roland Toutain (1905–1977), französischer Schauspieler und Stuntman
 Thierry Toutain (* 1962), französischer Leichtathlet